Die 12. U-18-Handball-Europameisterschaft der Männer 2014 wurde vom 14. bis 24. August 2014 in Polen ausgetragen. Veranstalter war die Europäische Handballföderation (EHF).

Qualifikation 
In der Qualifikationsrunde spielte jede Mannschaft einer Gruppe einmal gegen jedes andere Team in der gleichen Gruppe. Die jeweils besten zwei Mannschaften der Gruppen 1 bis 6 und die beste Mannschaft der Gruppen 7 bis 9 qualifizierten sich für die Handball-Europameisterschaft der männlichen U-18-Jugend 2014. Die Auslosung der neun Gruppen fand am 5. September 2013 in Wien statt.

Gruppe 1 
Alle Spiele fanden in der Großen Sporthalle im Sportforum, Berlin  statt.

Gruppe 2 
Alle Spiele fanden in Olsbergs Arena, Eksjö  statt.

Gruppe 3 
Alle Spiele fanden in Skærbæk Fritidscenter, Skærbæk  statt.

Gruppe 4 
Alle Spiele fanden in Lalin Arena, Lalin-Pontevedra  statt.

Gruppe 5 
Alle Spiele fanden in Sporthalle Tulln, Tulln  statt.

Gruppe 6 
Alle Spiele fanden in Sporthall Umag, Umag  statt.

Gruppe 7 
Alle Spiele fanden in Sportska Hala, Vrnjačka Banja  statt.

Gruppe 8 
Alle Spiele fanden in Chiajna  statt.

Gruppe 9 
Alle Spiele fanden im Sportpalast RCOR, Minsk  statt.

Qualifizierte Teams

Vorrunde 
Die Auslosung der Vorrundengruppen fand am 9. April 2014 um 17:00 Uhr in Warschau statt.
In der Vorrunde spielte jede Mannschaft einer Gruppe einmal gegen jedes andere Team in der gleichen Gruppe. Die jeweils besten zwei Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Hauptrunde, die Gruppendritten und Gruppenvierten qualifizierten sich für die Zwischenrunde.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Zwischenrunde 
In der Zwischenrunde spielte jede Mannschaft einer Gruppe einmal gegen jedes andere Team in der gleichen Gruppe. Die jeweils besten zwei Mannschaften jeder Gruppe spielten in der Platzierungsrunde um Platz 9 bis 12 und die Gruppendritten und ‑vierten spielten in der Platzierungsrunde um Platz 13 bis 16.

Gruppe I1

Gruppe I2

Hauptrunde 
In der Hauptrunde spielte jede Mannschaft einer Gruppe einmal gegen jedes andere Team in der gleichen Gruppe. Die jeweils besten zwei Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde und spielten um die Medaillen, die Gruppendritten und Gruppenvierten qualifizierten sich für die Platzierungsrunde und spielten um Platz 5 bis 8.

Gruppe M1

Gruppe M2

Platzierungsrunde 
Die Überkreuzspiele für die Plätze 9 bis 16 fanden am 22. August 2014 in Danzig statt und die dazugehörigen Platzierungsspiele am darauffolgenden Tag am selben Ort.
Die Überkreuzspiele für die Plätze 5 bis 8 fanden am 22. August 2014 zusammen mit den Halbfinals in Gdynia statt und die dazugehörigen Platzierungsspiele am darauffolgenden Tag am selben Ort.

Finalrunde 
Die Finalrunde wurden am 22. und 24. August 2014 in Gdynia gespielt.

Weblinks 
 Handball-Europameisterschaft der männlichen U18-Jugend 2014 auf der Website der EHF

Handball-Europameisterschaft
Handballveranstaltung 2014
Europameisterschaft Manner U18 2014
Jugendhandball